Klečka je příjmení více osob:

 Antonín Klečka (1899–1986) – český agronom a komunistický politik, poslanec
 František Klečka (1917–1988) – český odbojář a zpravodajec
 Jindřich Klečka (1913–1941) – český radiotelegrafista a osobnost odboje během druhé světové války
 Vojtěch Klečka (1921–2012) – český odbojář druhého i třetího odboje a politický vězeň
 Eva Kováříková, roz. Klečková (* 1951) – česká operní pěvkyně-mezzosopranistka a pěvecká pedagožka